Каст () може да се отнася за:

 Луций Арторий Каст – римски военачалник
 Каст (консул 129 г.) – римски суфектконсул от 129 г.
 Каст (консул 142 г.) – римски суфектконсул от 142 г.
 Каст (гладиатор) – командир във въстанието на Спартак

Други:
 Каста – група или съсловие от хора
 Кастовата система
 Касто (итал. Casto) – комуна в регион Ломбардия, Италия
 Монте Касто – планина в Пенински Алпи, Италия

 Cestus – колан, носен от римлянки и гъркини